Folin peut faire référence à :

Personnalités 

 Christian Folin (1991-), joueur de hockey sur glace suédois ;
 Léopold de Folin (1817-1896), océanographe et malacologiste français ;
 Jacques de Folin (1917-1998), diplomate français ;
 Sébastien Folin (1970-), présentateur de télévision français ;
 Otto Folin (1867-1934), chimiste américain d'origine suédoise, qui a donné son nom à la méthode de Folin (ou méthode de Folin-Lowry) de dosage des protéines.

Toponyme 

 Le Haut-Folin, point culminant du massif du Morvan, situé sur la commune de Saint-Prix dans la région Bourgogne-Franche-Comté.